Dezza ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Dezza (1830–1898), italienischer Freiheitskämpfer und Politiker
 Paolo Dezza (1901–1999), italienischer Ordensgeneral und Kardinal

Siehe auch:
 Deza